Le tournoi de Gstaad 2006 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, le Français Richard Gasquet a battu Feliciano López en finale (7-6, 6-7, 6-3, 6-3).

Dans le tableau double, Jiří Novák et Andrei Pavel se sont défaits en finale de Marco Chiudinelli et Jean-Claude Scherrer.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2006
Sport en Suisse en 2006
Gstaad
Tennis en juillet 2006